Shazada steht für:
 Shahzada Memorial Endurance, (seit 1981) australischer Distanzritt

Shazada ist der Familienname folgender Personen:
 Shujadin Shuja Shazada, (1913-nicht bekannt), afghanischer Hockeyspieler